Гран-прі Італії 1981 року () — тринадцятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 13 вересня на автодромі Монца. Свою третю перемогу в сезоні та другу поспіль здобув Ален Прост з команди Рено, лідирувавши протягом усієї гонки.

Перегони

Кола лідирування 
 1—52 — Ален Прост.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Італії 1981 

    
Гран-прі Італії
Вересень 1981